Florian Müller (Saarlouis, 1997. november 13. –) német utánpótlás-válogatott labdarúgó, aki 2021-től a VfB Stuttgart kapusa.

Pályafutása

Statisztika 
2020. szeptember 11-i állapotnak megfelelően.

Jegyzetek

További információk 
Profilja a kicker-de-n
Profilja a transfermarkt.com-on

Német labdarúgók
Labdarúgókapusok
1997-ben született személyek
Az 1. FSV Mainz 05 II labdarúgói
Az 1. FSV Mainz 05 labdarúgói
Az SC Freiburg labdarúgói
A VfB Stuttgart labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A 2020. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
Élő személyek